SPAR Premium League 2018/19 steht für:
SPAR Premium League 1 2018/19, höchste Spielklasse im Schweizer Frauenhandball
SPAR Premium League 2 2018/19, zweithöchste Spielklasse im Schweizer Frauenhandball